L'épreuve masculine de boxe des poids moyens (-) des Jeux olympiques de 2020 de Tokyo se déroule au Ryōgoku Kokugikan du 25 juillet au .

Calendrier

Médaillés

Résultats

Phase finale

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Notes et références

Liens externes 

Moyens hommes